Blink (filme) — filme estadunidense de 1994
Blink (motor de layout) — motor de layout desenvolvido pelo Google
Blink-182 — banda estadunidense
Blink-182 (álbum) — álbum de estúdio da banda homônima
Aoi Blink — série de anime japonesa

Ver também

Desambiguação